bombarde (muziekinstrument), een instrument dat verwant is aan de schalmei
 bombarde (wapen), een middeleeuws belegeringswapen